Nowe Miasteczko est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lubusz
 de la gmina de Nowe Miasteczko, dans le powiat de Nowa Sól
 de la ville de Nowe Miasteczko, chef-lieu de cette gmina